Kelurahan Pakis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pakis (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 112,72), Jawa Timur, 
 Kelurahan Pakis (administrativ by i Indonesien, lat -8,24, long 114,36), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar